Jean Penders (1938), een Nederlands politicus
Jef Penders (1928-2015), een Nederlands componist en dirigent
Leo Penders (1915-1945), een Nederlands kapelaan en verzetsstrijder
Rob Penders (1975), een Nederlands voetballer